Oussama Khémili, né le , est un footballeur tunisien évoluant au poste de défenseur avec l'Avenir sportif de La Marsa. 

En manque de temps de jeu, il a été prêté durant un an à ce club par le Club africain.

Clubs 
2007-2008 : Club africain ()
2008-2009 : Avenir sportif de La Marsa ()

Footballeur tunisien
Joueur du Club africain (football)
Naissance en juillet 1987